Francesc Mas i Ros (Caldes de Malavella, 1901 - 1985), compositor musical català.
 Francesc Mas i Piquet (Barcelona, 1916 - 1998), futbolista català.